Aristocypha är ett släkte av trollsländor. Aristocypha ingår i familjen Chlorocyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trollsländor
Aristocypha